Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 1936. у дисциплини штафета 4 x 10 км. одржала се у понедељак 10. фебруара 1936. године.

На такмичењу је учествовало 64 скијаша из 16 држава.

Резултати

Литература 
 База података МОК-а
 Official Olympic Report 
 
 www.sports-reference.com - Esquí de fons 1936

Спортови на Зимским олимпијским играма 1936.